Капустинка — название населённых пунктов в России:
 Капустинка — село в Баевском районе Алтайского края.
 Капустинка — посёлок в Троицком административном округе Москвы.